Jarvis House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Jarvis House (North Carolina), ID-Nr. 91001506
 Jarvis House (Ohio), ID-Nr. 79002756